Název Uhřínov má více sídel:
 Uhřínov, obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Uhřínov (Liberk), část obce Liberk v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Uhřínov (Hranice) (Hranice IX-Uhřínov), část města Hranice v okrese Přerov

Externí odkazy